PVC - o cloreto de polivinila
PVC - o comentarista de futebol Paulo Vinícius Coelho
PVC - a pressão venosa central
Desambiguação